26-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 101 километр состоялась 18 сентября 1960 года. Победу одержал итальянский велогонщик Эрколе Бальдини.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1960 на FirstCycling
 
 
  

1960 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1960 году
Сентябрь 1960 года